Селе́цкое — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 130 жителей (2007 год) . Расположена в центральной части области в 8 км к востоку от города Сафонова, в 8 км южнее автодороги , в 8 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на правом берегу реки Днепр. В 5 км севернее деревни железнодорожная станция Дурово на линии Москва — Минск. Входит в состав Барановского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Здесь родился Крыловский, Александр Николаевич — командующий корпусом.

Экономика 
Фермерское хозяйство «Восход» .

Достопримечательности 
 Курган в 100 м севернее деревни.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района